Pereschepyne (en ucraniano : Перещепине) o Pereschepyno (en ruso : Терновка) es una ciudad minera de Ucrania, en el Óblast de Dnipropetrovsk. Está situada a 70 kilómetros al norte de Dnipró. Su población es de 10.106 habitantes (2005) .

Población 

Localidades del óblast de Dnipropetrovsk